

Удбина — населений пункт в общині Шековичі, Республіка Сербська.

Удбина — селище і однойменна громада на території Ліцько-Сенської жупанії, в історико-географічній області Ліка.